Realm (englisch für Reich, Bereich oder Domäne) steht für:

 Realm (Informatik)
 eine Computerspielewelt
 Realm (Computerspiel), ein Spiel für das Super Nintendo Entertainment System aus dem Jahr 1996
 Realm (Band), eine Thrash-Metal-Band
 Commonwealth Realm, ein souveräner Mitgliedstaat des Commonwealth of Nations, der mit der britischen Krone in Personalunion verbunden ist
 Realm Engineering, ein britischer Automobilhersteller
 Realm (Virologie), höchste taxonomische Rangstufe für Virus-Taxa nach den Regeln des International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)

Siehe auch:

 Reich